Beder steht für:
 Beder (Dänemark), Stadt in Dänemark
 Beder (Waffe), ein auf Java gebräuchlicher Pfeil

Beder ist der Familienname folgender Personen:
 Jutta Beder (* 1948), deutsche Kunsthistorikerin
 Robert Beder (1885–1930), Schweizer Mineraloge und Geologe

Siehe auch:
 Bader (Begriffsklärung)